Nici ist der Familienname folgender Personen:
 Lia Nici (* 1969), britisches Parlamentsmitglied

NICI steht für:
 NICI, deutscher Hersteller von Stofftieren
 National Information and Communications Infrastructure, Programminitiative der UN-Wirtschaftskommission für Afrika

NI-CI steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Bezirks in Nicaragua

Siehe auch:
 Nicci
 Nicki (Begriffsklärung)
 Nicky
 Niki
 Nikki
 Nikky

Abkürzung